Mužská čtyřhra Swedish Open 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do deblové soutěže bastadského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Marcel Granollers a David Marrero, jehož členové nestartovali společně. Granollers se rozhodl turnaje nezúčastnit. Marrero nastoupil s Nenadem Zimonjićem, aby ve čtvrtfinále podlehli švédské bratrské dvojici složené z Eliase a Mikaela Ymerových.

Vítězem se stal nenasazený rakousko-německý pár Julian Knowle a Philipp Petzschner, který ve finále za 70 minut zdolal nizozemskou dvojici Sander Arends a Matwé Middelkoop, když hráči využili tři ze čtrnácti brejkbolů. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej, když spolu odehráli první turnaj. 43letý Knowle vybojoval devatenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a po deseti letech druhý v Bastadu. Pro 33letého Petzschnera to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (1. kolo)
  David Marrero /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (čtvrtfinále)
  Jérémy Chardy /  Nicholas Monroe (odstoupili)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swedish Open 2017